Shibayama bezeichnet:
 eine Stadt in der japanischen Präfektur Chiba: Shibayama (Chiba)
 ein Lehen mit früherem Sitz in dieser: Matsuo (Han)
 eine Kunsthandwerkstechnik: Shibayama zaiku

Shibayama ist der Familienname folgender Personen:
 Kaoru Shibayama (1963/1964–2007), japanischer Comiczeichner
 Masahiko Shibayama (* 1965), japanischer Politiker
 Masaya Shibayama (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Tsutomu Shibayama (* 1941), japanischer Animationsregisseur
 Shibayama Zenkei (1894–1974), japanischer buddhistischer Abt